Solarana kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Solarana (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Solarana (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar